Аптон ():

Топоним

Канада 
 Аптон (Квебек)

Англия 
 Аптон (Беркшир)
 Аптон (Бакингемшир)
 Аптон (Кембриджшир)
 Аптон (Корнуолл)
 Аптон (Камбрия)
 Аптон (Дорсет)
 Аптон (Хэмпшир)
 Аптон (Лестершир)
 Аптон (Линкольншир)
 Аптон (Бексли), Лондон
 Аптон (Ньюхэм), Лондон
 Аптон (Мерсисайд)
 Аптон (Норфолк)
 Аптон (Нортгемптоншир)
 Аптон (Ньюарк и Шервуд)
 Аптон (Оксфордшир)
 Аптон (Западный Йоркшир
 Аптон (Сомерсет)
 Аптон (Уорикшир)
 Аптон (Западный Йоркшир)

Ирландия 
 Аптон (графство Корк)

Соединённые Штаты Америки 
 Аптон (Вайоминг)
 Аптон (Индиана)
 Аптон (Кентукки)
 Аптон (Массачусетс)
 Аптон (Мэн)
 Аптон (Мэриленд)
 Аптон (Нью-Йорк)
 Аптон (округ, Техас)

Фамилия 
 Аптон, Джастин (род. 1987) — американский профессиональный бейсболист.
 Аптон, Кейт (род. 1992) — американская модель и актриса.
 Аптон, Кейтлин (род. 1989) — американская модель, Мисс юная Южная Каролина 2007, вышедшая в финал конкурса Мисс юная Америка 2007.
 Аптон, Сью (род. 1954) — британская комедийная актриса, наиболее известная по многочисленным ролям в «Шоу Бенни Хилла».
 Аптон, Эбен (род. 1978) — британский предприниматель.

См. также